Pranzo – pasto che si consuma a metà giornata
 Pranzo (Tenno) – frazione di Tenno in provincia autonoma di Trento
 Pranzo (Velázquez) – dipinto di Diego Velázquez